Список ультра-піків Північно-Східної Азії — це список всіх 53-ох «ультра-піків» Північно-Східної Азії з відносною висотою () 1500 м і більше.

Список включає відносно невисокі вершини з максимальною абсолютною висотою до 3000-4800 м. У список входить 4-ри вершини, які відноситься до 125-ти найвищих «ультра-піків» світу.

Забайкалля та Хабаровський край

Східний Сибір

Камчатка

Курильські острови

Корея 

Примітка. HP — найвищі «ультра-піки» у горах, гірському масиві чи гірському хребті, зазвичай без офіційної назви.

Див. також 
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Примітки

Посилання 
 List — Kamchatka & Kurils. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 11-11-2017
 List — Siberia. Ultra-Prominences  Peaklist.org  Процитовано 11-11-2017
 Map of Northeast Asia 

 
Північно-Східна Азія
Ультра-піки
Ультра-піки